Vâlcu, Vîlcu:

 Râu
 Râul Vâlcu, un curs de apă, afluent al râului Cașoca

 Nume de familie
 Adrian Vâlcu (Vîlcu), un actor român de teatru și film
 Mircea Vâlcu, un senator român (ales în județul Sibiu)
 Nicolae Vâlcu (Vîlcu) (* 1950, Bursuc, raionul Florești  2006), un general din Republica Moldova
 Silvian Vâlcu, un actor român
 Teofil Vâlcu (1931, Hănești, Botoșani  1993), un actor român

Vîlcu 
 Adrian Vîlcu (Vâlcu), un actor român de teatru și film
 Nicolae Vîlcu (Vâlcu) (* 1950, Bursuc, Florești  2006), un general din Republica Moldova
 Vasile Vîlcu (Vâlcu) (1910, Ceamurlia de Jos, județul Tulcea  1999)

Nume de familie românești
Toponime românești